Il singolare del WTA Tour Championships 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Elena Dement'eva.

Martina Hingis ha battuto in finale Monica Seles 6–7(5), 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Martina Hingis (campionessa)
  Lindsay Davenport (primo turno)
  Monica Seles (finale)
  Conchita Martínez (quarti di finale)

  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno) 
  Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
  Anna Kurnikova (semifinali) 
  Chanda Rubin (primo turno) 

Notes:
  Venus Williams si era qualificata, ma non ha partecipato a causa di anemia
  Serena Williams si era qualificata, ma non ha partecipato a causa di infortunio al piede sinistro
  Mary Pierce si era qualificata, ma non ha partecipato a causa di infortunio alla mano destra
  Amélie Mauresmo si era qualificata, ma non ha partecipato a causa di infortunio alla gamba sinistra
  Anke Huber si era qualificata, ma non ha partecipato a causa di un infortunio al polso destro

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 2000